GDF est un sigle qui peut désigner : 
 Gaz de France, devenu GDF Suez en 2008, puis Engie en 2015 ;
 Guides de France, un mouvement scout devenu Scouts et guides de France en 2004 ;
 Glasnost Defence Foundation, une ONG russe ;
 Growth differentiation factor, une sous-famille des protéines facteurs de croissance de transformation ;
 Guardia di Finanza, la police douanière et financière italienne.